Sürmene (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Sürmene (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sürmene